Cet article présente le parcours du FC Metz en Coupe de la Ligue.

Le FC Metz participe à toutes les compétitions officielles de la Coupe de la Ligue et ce depuis la première édition lors de la saison 1994-1995. 

Il sort vainqueur lors de la deuxième édition en 1996 et finaliste en 1999. Depuis, le FC Metz n’a atteint le dernier carré qu’à une seule reprise, en 2003.



Tableau récapitulatif

Matchs

Buteurs

Adversaires 
Les clubs le plus souvent rencontrés en Coupe de la Ligue par le FC Metz sont Lyon, Bastia et le FC Nantes, cela à trois reprises. Ci-dessous, le détail des adversaires avec le nombre de rencontres disputés : 

 3 confrontations : Lyon, Bastia, FC Nantes

 2 confrontations : Guingamp, Martigues, Bordeaux, Tours, Niort, Lorient, Sedan, SM Caen, OGC Nice,

 1 confrontation : Dunkerque, Lille, Louhans-Cuiseaux, Troyes, Valenciennes, Gueugnon, Montpellier, Reims, Marseille, RC Strasbourg, Toulouse FC, Vannes, Créteil, Le Havre, RC Lens,  Paris SG, FC Sochaux, Clermont, Wasquehal, AS Monaco, Paris FC, Dijon

Records de participations

Entraineurs 
Sur la totalité des matches que le FC Metz a joué en Coupe de la Ligue, l’entraineur qui était le plus souvent à la tête de l’effectif est, sans contestation possible, Joel Muller avec 18 rencontres devant Jean Fernandez qui en compte 9. Voici le détail des entraineurs ayant figuré sur le banc du club durant toute cette période :   
 18 matches : Joel Muller
 9 matches : Jean Fernandez
 8 matches : Yvon Pouliquen
 7 matches : Albert Cartier
 3 matches : Francis De Taddeo
 2 matches : Dominique Bijotat
 2 matches : José Riga

Joueurs 
Sur les 49 matches disputés à ce jour (fin de saison 2013-2014), 196 joueurs ont fait leurs apparitions, que ce soit pour un match (Franck Ribéry par exemple) ou bien pour 18 rencontres, record actuel, pour Sylvain Kastendeuch. Voici le détail des joueurs ayant figuré 10 fois minimum sur les terrains de France pour défendre les couleurs du FC Metz :
 18 matches : Sylvain Kastendeuch
 14 matches : Philippe Gaillot
 13 matches : Gregory Proment
 12 matches : Jonathan Jager, Pascal Pierre
 11 matches : Stéphane Borbiconi, Robert Pirès, Geoffrey Toyes
 10 matches : Jocelyn Blanchard, Cheikh Gueye, Lionel Letizi, Frédéric Meyrieu, Yeni N'Gbakoto

Finales disputées

Victoire 1996 
La finale a eu lieu le  au Parc des Princes devant 42 368 spectateurs. Le match s'est achevé sur un score d'égalité et les deux formations ont dû se départager aux tirs au but.

Finale 1999

Références

Voir aussi 
 Football Club de Metz
 Coupe de la Ligue française de football

Football Club de Metz